Duynstee ist der Familienname folgender Personen:
 Anthony Ernst Mary Duynstee (1920–2014), niederländischer Politiker (KNP, KVP)
 Theodorus Johannes Antonius Duynstee (1858–1918), niederländischer Richter und Politiker
 Willem Duynstee (1886–1968), niederländischer römisch-katholischer Theologe und Jurist